Alfian ist:
 der piemontesische Name der italienischen Gemeinde Alfiano Natta in der Provinz Alessandria
 der Familienname des indonesischen Badmintonspielers Fajar Alfian (* 1995)